Відомі носії:

 Новак Адам — польський гітарист, співак, автор текстів, лідер гурту «Раз, Два, Тши».
 Новак Адам — чеський актор сценарист.

Див. також 
 Адам
 Новак
Сторінки зі списками однофамільців-тезок